Михаил Григорьевич Кондратьев (род. 1948) — советский и российский учёный-музыковед, доктор искусствоведения (1995), профессор (1998). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).

Основатель научной школы теории чувашского народного музыкального искусства. Автор более 500 публикаций, в том числе

Биография

Происхождение 
Родился 9 августа 1948 года во Владивостоке.

Учился в начальной школе посёлка Красный узел Ромодановского района Мордовской АССР (1955—1956), средней  города Канаш Чувашской АССР (1955—1961), а также средних  (1961—1962)  (1962—1963) города Чебоксары. Затем окончил в 1967 году Чебоксарское музыкальное училище имени Ф. П. Павлова (1967) по специальности «Теория музыки» и в 1972 году — теоретико-композиторский факультет Казанской государственной консерватории по специальности «Музыковедение».. В 1972—1973 годах служил в Советской армии.

Деятельность 
С 1973 года Михаил Григорьевич Кондратьев работает в Чувашском государственном институте гуманитарных наук: младший научный сотрудник (1972—1974), старший научный сотрудник (1974—1992), заместитель директора по научной работе (1992—1994), ведущий научный сотрудник (1994—1996), заведующий отделом искусствоведения − главный научный сотрудник (1996—2014), с 2014 года является главным научным сотрудником искусствоведческого направления. Одновременно с 1990 года вёл педагогическую работу в Чувашском государственном педагогическом университете, Чувашской государственном университете и Казанской консерватории.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ритмические основы чувашской народной песни: к проблеме изучения квантитативной метрической системы в музыкальном фольклоре». В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Чувашская народная музыкально-поэтическая система и её инонациональные параллели».

Член Союза композиторов СССР с 1978 года. Член Ученого совета Чувашского государственного института гуманитарных наук (с 1996), член диссертационного совета Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки (с 2001) и диссертационного совета Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова (с 2007), член редколлегии научной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (с 2003), член редколлегии научных журналов «Чувашский гуманитарный вестник» (с 2006), «Проблемы музыкальной науки» (с 2007) и «Музыка: Искусство, наука, практика» (с 2012). Является советником Главы Чувашской Республики по культуре.

Награды и признание 
 М. Г. Кондратьев является лауреатом премии Комсомола Чувашии в области науки и техники (1982), лауреатом Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства (2004) и лауреатом Государственной стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Чувашской Республики (2020).
 Имеет звания «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики» (1991) и «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (2001).
 Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019) и памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020).
 действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики (1992), 
 действительный член Международной академии наук педагогического образования (1999)

Примечания

Ссылки 
 Ученые-искусствоведы: Кондратьев Михаил Григорьевич
 Ученый-музыковед (К 60-летию со дня рождения М. Г. Кондратьева)
 Исполнилось 65 лет музыковеду, доктору искусствоведения, профессору Михаилу Кондратьеву
 Михаил Кондратьев: Сказ о «трех консерваториях», или Как воспитать творца?

Члены Союза композиторов СССР
Чувашский государственный институт гуманитарных наук
Преподаватели Чувашского государственного педагогического университета
Преподаватели Чувашского государственного университета
Заслуженные деятели искусств Чувашской Республики
Лауреаты Государственной премии Чувашской Республики
Лауреаты премии Комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля